Скнятино — топоним в Тверской области России.

Восходит к названию древнерусского города Кснятин, который, в свою очередь, является прилагательным с аффиксом принадлежности от имени Константин.

 Скнятино — населённый пункт в Калязинском районе Тверской области
 Скнятино (железнодорожная станция) — платформа, расположенная в посёлке на железнодорожной линии Савёлово — Калязин
 Скнятино — палеолитическая стоянка Скнятино.
 Скнятино — остров у устья реки Нерль и руслом Волги; остаток старого местонахождения села Скнятино

См. также 
Кснятин